Philopator (griechisch für „Vaterliebender“) ist ein Beiname von:

 Arsinoë III.
 Deiotaros Philadelphos
 Kleopatra Berenike III.
 Kleopatra II.
 Kleopatra VII.
 Mithridates IV. (Pontos)
 Ptolemaios IV.
 Ptolemaios VII.
 Ptolemaios XV.
 Ptolemaios XII.